Лупе оле Соага () — самоанский футбольный клуб, представляющий город Туанаимато. В настоящее время выступает в Национальной Лиге Самоа.

История 
До 2012 года Лупе оле Соага играл в первом дивизионе (второй по силе лиге самоанского футбола). Сезон 2011-12 клуб закончил на втором месте, что позволило ему перейти в высший дивизион Самоа. В первом же своём сезоне в Национальной лиге Самоа (2012/2013) Лупе оле Соага стал чемпионом страны, проиграв всего одну встречу в 22-х турах и завоевал право представлять Самоа в Лиге чемпионов ОФК. Кроме того, в этом же сезоне Лупе оле Соага выиграл и кубок Самоа, победив в финале клуб Киви со счётом 2:1.

В октябре 2014 года Лупе оле Соага впервые принял участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов ОФК 2014/2015 и сразу же выиграл его, победив во всех трёх матчах и завоевав путёвку в групповой турнир Лиги чемпионов ОФК, а нападающий Силао Мало стал лучшим бомбардиром квалификации, забив 5 мячей.

Достижения 
 Чемпион Самоа: 7
 2012/13, 2014/15, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021
 Обладатель кубка Самоа: 1
 2012/13

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Самоа